Дубоки Поток може бити:

Верски објекти 
 Манастир Дубоки Поток, манастир Српске православне цркве

Насељена места 
Дубоки Поток (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Дубоки Поток (Сребреник), насељено мјесто у општини Сребреник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Водене површине 
Дубоки поток, водоток у Београду, Република Србија
 Језеро Дубоки Поток код Барајева.
Водопад Дубоки поток, водопад у Крагујевцу, Република Србија